Robert M. Parker Jr.
 Robert A. Parker
 Robert B. Parker
 Robert Parker (piłkarz wodny)